

Тубінська сільська рада — сільське поселення, Баймацький район, Башкортостан
 Тубінська сільська рада — сільське поселення, Краснотуранський район, Красноярський край

Див. також 
 Тубінський